El término Finspång puede referirse a:

Finspång (municipio): municipio de Suecia.
Finspång (ciudad): ciudad de Suecia.